Hall Drain ist die Bezeichnung einiger Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Hall Drain (Clinton County, Michigan), ein Entwässerungsgraben im Clinton County, US-Bundesstaat Michigan
 Hall Drain (Muskegon County), ein Entwässerungsgraben im Muskegon County, US-Bundesstaat Michigan
 Hall Drain (Nelson Drain), ein Bach im Lenawee County, US-Bundesstaat Michigan